Ciferri ist der Familienname folgender Personen:
 Elvio Ciferri (* 1965), italienischer Schriftsteller und Historiker
 Flavio Eugenio Ciferri (* ?), dominikanischer Dr. der Medizin 
 Fiorella Ciferri (* ?), italienische Botanikerin und Mykologin, Pavia
 Franco Ciferri (* ?), italienischer Filmschaffender
 Gianmaria Ciferri (* 1925), italienischer Maler
 Orio Ciferri (1928–), dominikanischer Mykologe und Bakteriologe, Sohn von Raffaele Ciferri
 Raffaele Ciferri (1897–1964), italienischer Agronom, Botaniker und Mykologe